Die Fußball-Westasienmeisterschaft der Frauen 2007 war die zweite Austragung des von der AFC Subkonföderation WAFF ausgetragenen Turniers. Alle Spiele wurden vom 3. September bis zum 7. September 2007 in der jordanischen Hauptstadt Amman ausgetragen. Im Gegensatz zur letzten Ausgabe, nahmen die Mannschaften von Bahrain und Palästina nicht teil. Neuer Teilnehmer war die Auswahl des Libanon. Erneuter Sieger des Turniers wurde Titelverteidiger Jordanien.

Tabelle 

|}

|}

Weblinks 
 Statistiken des Wettbewerbs auf RSSSF.com

Fußball-Westasienmeisterschaft
Fußballveranstaltung 2007
Fußball (Jordanien)
Sportveranstaltung in Amman